W Polsce
 Łączany – wieś w woj. małopolskim, w pow. wadowickim, w gminie Brzeźnica 
 Łączany – wieś w woj. mazowieckim, w pow. radomskim, w gminie Wierzbica 
 Łączany – wieś w woj. opolskim, w pow. namysłowskim, w gminie Namysłów
 Łączany – gromada